Juno and the Paycock - comédia (1930) lançada em Portugal como "Herança Maldita"
Dark Places (1973) - filme com Christopher Lee e Joan Collins exibido no Brasil como "Herança Maldita"
Castle Freak - filme de terror (1995) distribuído no Brasil como "Herança Maldita"
Hellraiser: Bloodline - filme de terror (1996) conhecido no Brasil como "Hellraiser IV - Herança Maldita"
 Baby Blues - filme de terror (2008) traduzido no Brasil como "Herança Maldita"